Hagberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Hagberg (* 1958), schwedischer Flötist und Komponist 
 Ann-Christine Hagberg (* 1948), schwedische Schwimmerin 
 Augusta Hagberg (1863–1939), schwedische Journalistin und Übersetzerin 
 Brita Hagberg (1756–1825), schwedische Soldatin
 Carl August Hagberg (1810–1864), schwedischer Sprachwissenschaftler
 Carl Peter Hagberg (1778–1841), schwedischer lutherischer Geistlicher
 Christin Hagberg (* 1958), schwedische Reichstagsabgeordnete 
 David Hagberg (* 1942), amerikanischer Schriftsteller
 Edvin Hagberg (1875–1947), schwedischer Segler
 Emil Hagberg (1862–1921), deutsch-schwedischer Architekt

 Esbjörn Hagberg (* 1950), schwedischer Bischof
 Göran Hagberg (* 1947), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Gunlög Hagberg (* 1931), schwedische Schauspielerin und Sängerin  
 Hilding Hagberg (1899–1993), schwedischer Politiker
 John Wilhelm Hagberg (1897–1970), schwedischer Sänger
 Karl August Hagberg (1865–1944), schwedischer Übersetzer
 Knut Hagberg (1900–1975), schwedischer Autor
 Lars-Ove Hagberg (1941–2007), schwedischer Reichstagsabgeordneter 
 Liselott Hagberg (* 1958), schwedische Reichstagsabgeordnete 
 Louise Hagberg (1868–1944), schwedische Ethnologin
 Martin Hagberg (* 1974), schwedischer Badmintonspieler
 Mattias Hagberg (* 1975), schwedischer Journalist und Sachbuchautor 
 Michael Hagberg (* 1954), schwedischer Reichstagsabgeordneter 
 Rikard Hagberg (1856–1935), schwedischer Reichstagsabgeordneter 
 Theodor Hagberg (1825–1893), schwedischer Literaturwissenschaftler, Autor und Übersetzer

Hagberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Hagberg, anderer Name des Klosterberg (Ries) bei Maihingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hagberg (Welzheimer Wald) (585,2 m), im Welzheimer Wald bei Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; mit Hagbergturm

Orte:
 Hagberg (Gemeinde Mank), Ortschaft der Gemeinde Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Haagberg
 Hackberg
 Hagburg
 Hageberg
 Hagenberg